Лім — річка в Європі на Балканському півострові, найбільша притока Дріни.

Прізвище 

 Лім Йо Хван (кор. 임요환 англ. Lim Yo-Hwan, нар. 4 вересня 1980(19800904)) — корейський професійний геймер, відомий під псевдонімом SlayerS_'BoxeR`
 Пун Лім або Лінь Пен (кит. 林鹏, піньїнь Lin Peng; 8 березня 1918, Хайнань, Китай— 4 січня 1991, Бруклін, Нью-Йорк, США) — китайський моряк, відомий тим, що вижив після 133 днів перебування насамоті в Атлантичному океані.
 Лі Лім Сен (кор. 이임생, нар. 18 листопада 1971, Інчхон, Південна Корея) — південнокорейський футболіст.
 Лім Джон Сім (кор. 림정심, 5 лютого 1993) — північнокорейська важкоатлетка, дворазова олімпійська чемпіонка, медалістка чемпіонату світу.
 Лім Джон Сім (кор. 림종심, 25 квітня 1994) — північнокорейська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Азії, бронзова призерка Азійських ігор.